Csehország
 Chvalkovice, község a Náchodi járásban
 Chvalkovice, község a Vyškovi járásban
  Chvalkovice, falu, Dešná község része a Jindřichův Hradec-i járásban
 Chválkovice, Olomouc városrésze
 Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané városrésze a Vyškovi járásban